El 22 de junio de 1918 se produjo la primera de dos nevadas fuera de lo común que ocurrieron en esta zona metropolitana de Argentina. 

La nevada que se produjo en Buenos Aires fue la más notable que se haya visto en Capital Federal y el norte de la provincia de Buenos Aires, muy superior en volumen a las nevadas de 2007, hecho evidenciado por las fotos de la época.

El hecho de que haya nieve en Buenos Aires, Córdoba y otros lugares del país donde no suele nevar suele deberse a ocasiones especiales en las que la humedad es muy baja y la presión atmosférica es menor a 1013 hectopascales, cosa que es fuera de lo común en el norte y centro del país.

Véase también 
 Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007
 Nevadas en Argentina del 22 de julio de 2009
 Nevadas en Argentina del 17 de julio de 2010

Referencias

Enlaces externos 
 Nieve en Buenos Aires
 Sucesos argentinos

Nevadas extraordinarias en la Argentina
Argentina en 1918